Сент-Сюзан (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Сент-Сюзан (Ду) — коммуна во Франции, департамент Ду.
 Сент-Сюзан (Майен) — коммуна во Франции, департамент Майен.
 Сент-Сюзан (Реюньон) — коммуна во Франции, регион Реюньон.
 Сент-Сюзан-сюр-Вир — коммуна во Франции, департамент Манш.